Polska Liga Koszykówki 1969/1970 – 36. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w męskiej koszykówce w Polsce. Obrońcą tytułu mistrza Polski była Legia Warszawa, który zwyciężył w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 1968/1969. W rozgrywkach wystąpiło w sumie 12 zespołów.

Tabela 

Do ligi awansowały: Społem Łódź i Górnik Wałbrzych.

Czołówka strzelców 
 Edward Jurkiewicz (Wybrzeże Gdańsk) - 636
 Wiesław Langiewicz (Wisła Kraków) - 595
 Mieczysław Łopatka (Śląsk Wrocław) - 520
 Andrzej Chmarzyński (AZS Toruń) - 507
 Maciej Chojnacki (Lech Poznań) - 479
 Andrzej Pasiorowski (AZS Warszawa) - 472
 Andrzej Nowak (Polonia Warszawa) - 451
 Włodzimierz Trams (Legia Warszawa) - 412
 Krzysztof Gula (Polonia Warszawa) - 387
 Andrzej Kasprzak (Lublinianka Lublin) - 384

Linki zewnętrzne 
 Polska Liga Koszykówki 1969/1970

Polska Liga Koszykówki
1969 w koszykówce
1970 w koszykówce
1969 w polskim sporcie
1970 w polskim sporcie